Малёванка:

Украина 
 Малёванка — региональный ландшафтный парк, созданный в 1999 году, расположен в Шепетовском и Полонском районах Хмельницкой области.
 Малёванка — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.
 Малёванка —  село в Городокском районе Львовской области.